San José Independencia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José Independencia, Oaxaca, 
 San José Independencia (kommun), Oaxaca, 
 San José Independencia, Veracruz, Zongolica, 

Robotskapade Mexikoförgreningar